Angliers (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Angliers (Vienne) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes